Parras de la Fuente kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Parras de la Fuente, Coahuila, 
 Parras de la Fuente, Durango, 
 Parras de la Fuente, Tamaulipas, Abasolo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar